Меседа — топонимы в Челябинской области

 Меседа (река) — река
 Меседа (Челябинская область) — село
 Большая Меседа — приток Буланки